Потсвил има више значења:
 Потсвил (Пенсилванија)
 Потсвил (Арканзас)